Бесе́ды — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Беседы — деревня в Лепельском районе Витебской области.
 Беседы — деревня в Петриковском районе Гомельской области.

Россия 
 Беседы — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Беседы — деревня в Заволжском районе Ивановской области.
 Беседы — село в Ленинском городском округе Московской области.
 Беседы — деревня в городском округе Черноголовка Московской области.
 Беседы — деревня в Чкаловском районе Нижегородской области.
 Беседы — деревня в Калининском районе Тверской области.

Украина 
 Беседы — село в Жолковском районе Львовской области.